Aussiedraco — род птерозавров из надсемейства Pteranodontoidea, живших в раннем меловом периоде Австралии.

Описание 
Aussiedraco известен по голотипу QM F10613, фрагменту симфиза нижней челюсти, находящемуся в Музее Квинсленда. Ископаемый образец голотипа был найден в слоях формации , западный Квинсленд, и датируется альбской эпохой. Род назвали и описали в 2011 году Александр Келльнер и его коллеги. Типовым и единственным видом является Aussiedraco molnari. Название состоит из австралийского слова aussie, что и означает «австралийский», и  — «дракон». Видовой эпитет дан в честь Ральфа Молнара, который впервые описал образец в 1980 году. 

Фрагмент симфиза составляет 88 миллиметров в длину, он очень прямой и узкий, с ланцетовидным не расширяющимся кончиком, треугольным поперечным сечением. В нём отсутствуют киль или гребень, есть выпуклость на вершине, с медианно узкой глубокой бороздкой, не доходящей до верха, и плоской в нижней части. Насколько можно судить по пустым овальным зубным лункам, нижние челюсти несли по крайней мере пять пар зубов, достаточно больших и имеющих значительный уклон вперёд. По оценкам, Aussiedraco был меньше по размеру, чем Mythunga, птерозавр из той же формации.

Келльнер причислил Aussiedraco к надсемейству Pteranodontoidea, содержащей примерно те же виды, что Ornithocheiroidea по анализу Анвина. В 2019 году группа учёных под руководством Фернандо Пегаса отнесла Aussiedraco к новому семейству Targaryendraconidae, где этот род состоит в политомии с Barbosania и Targaryendraco.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания 

Pteranodontoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии, описанные в 2011 году
Фоссилии из меловых отложений Австралии